Le qualificazioni del singolare  del Grand Prix de Tennis de Lyon 2002 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Grand Prix de Tennis de Lyon 2002 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Hicham Arazi (primo turno)
 Kristian Pless (Qualificato)
 Francisco Clavet (primo turno)
 Marc Rosset (Qualificato)

 Julian Knowle (primo turno)
 Noam Okun (primo turno)
 Christophe Rochus (primo turno)
 Grégory Carraz (Qualificato)

Qualificati 

 Grégory Carraz
 Kristian Pless

 Julien Benneteau
 Marc Rosset

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Lyon 2002